Seznam měst ve Spojeném království obsahuje přehled největších městských sídel ve Spojeném království a abecední seznam všech obcí s městskými právy.

Metropolitní oblasti podle počtu obyvatel 
Největší metropolitní oblastí ve Spojeném království je Londýn s 12,6 milionu obyvatel. Žije zde pětina obyvatelstva země. Tabulka uvádí největší metropolitní oblasti k 1. lednu 2007.

Městská sídla podle počtu obyvatel 
Následující tabulka obsahuje všechna městská sídla, která měla podle odhadu k 1. lednu 2007 více než 50 000 obyvatel, výsledky sčítání lidu (SL) ze dne 5. dubna 1981, 21. dubna 1991 a 29. dubna 2001.

(SL = sčítání lidu, O = odhad)

Obce s městskými právy 
Ve Spojeném království uděluje městské právo panovník skupině obcí na základě stanovených kritérii (např. katedrála v obci). 66 měst je rozloženo v zemích Spojeného království následovně: Anglie – 50, Skotsko – 6, Wales – 5 a Severní Irsko – 5. Následující seznam obsahuje všechny obce ve Spojeném království s titulem City.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 UK National Statistics
 City Population

 
Spojené království
města